Ludwig Psenner ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Psenner (Politiker) (1834–1917), österreichischer Politiker 
 Ludwig Psenner (Mediziner) (1909–1986), österreichischer Mediziner